Honeymoon () — двадцать вторая серия американского телесериала «Доктор Хаус», премьера которой состоялась 24 мая 2005 года на телеканале Fox.

Сюжет 
Хаус встречается в кафе со своей бывшей женой — Стейси, которую беспокоит здоровье её нового мужа Марка. Он страдает от паранойи и болей в животе, но считает себя абсолютно здоровым.

Хаус предлагает Марку выпить — тот осушает бокал пива, в который подмешано снотворное, и засыпает. Тут же появляется бригада врачей, заранее вызванная Хаусом. Все тесты, проведенные командой Хауса, не вносят ясности. Хаус требует сделать диагностическую операцию, но Кэмерон спорит с ним, утверждая, что показаний нет, и пациент чувствует себя хорошо. В ходе операции выясняется только, что у Марка растянут мочевой пузырь. Однако просмотрев несколько раз запись операции Хаус видит признаки, указывающие на абдоминальную эпилепсию.

Форман замечает аномалию в мозговых волнах больного. Его мозг постепенно умирает. Это может быть показателем начальной стадии болезни Альцгеймера. Кэмерон проводит анализ, в это время к ней приходит Стейси. Девушка интересуется у бывшей жены Хауса, каким он был до проблем с ногой. Стейси заверяет её, что Хаус до несчастного случая был абсолютно таким же.

Болезнь Альцгеймера не подтверждается. Чейз и Форман едут к Марку и Стейси домой, находят горный велосипед, коврик для занятия йогой и амфетамины. Последние ни о чём не говорят — Марк работал психологом в школе и мог отобрать таблетки у кого-то из школьников. Но вот почему он перешёл с велосипеда на йогу?

Форман проводит проверку памяти Марка. Во время теста приходит Хаус и начинает выспрашивать Марка, где они со Стейси провели медовый месяц. Марк раздражается и говорит, что они были в Париже.

Внезапно Марка парализует. Стейси все время находится рядом с ним. Хаус хочет поговорить и подает ей знаки из-за двери. Увидев это, Марк начинает нервничать и кричит, что Стейси теперь бросит его, как когда-то Хауса. У него начинается приступ панической атаки.

Стейси говорит Хаусу, что они не были в Париже, так как её не отпустили со службы. Но, судя по тесту, Марк верит, что они там были. Объединив все симптомы, Хаус ставит предположительный диагноз — острая порфирия. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо взять пробу мочи прямо во время приступа. Но никто не знает, когда он произойдет вновь. Хаус предлагает вызвать приступ, чтобы уточнить диагноз и начать лечение, но Марк не соглашается.

Стейси просит Хауса вызвать у Марка приступ. Марк парализован, поэтому он не сможет сопротивляться. Хаус сначала отказывается, но потом все-таки поддается на уговоры. Он приходит в палату Марка и достает шприц, чтобы сделать ему укол. Но Чейз, Форман и Кэмерон не подпускают его к больному. Тогда Хаус притворяется, что отступает, а потом неожиданно делает Марку инъекцию. У него начинается припадок, и Хаус шприцем берет мочу прямо из мочевого пузыря Марка.

Анализ показал, что Хаус не ошибся с диагнозом. Лечение дало результат — Марк снова может двигаться. Стейси признается, что она не забыла Хауса, но не может быть с ним, так как с ним ей всегда одиноко. Хаус наблюдает из-за стекла, как Марк обнимает Стейси. Видя это, Кэмерон говорит, что ошибалась: Хаус способен любить. Кадди спрашивает Хауса, не будет ли он возражать, если она возьмет Стейси на работу. Хаус не против.

Придя домой, Хаус отбрасывает трость и пытается самостоятельно дойти до неё. Но его нога подгибается, и он падает.

Ссылки 
 Медовый месяц на Fox.com
 Медовый месяц на TV.com

Эпизоды 1-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2005 года